Die Dryandra sind eine Pflanzengattung innerhalb der Silberbaumgewächse (Proteaceae). Die Vorkommen der etwa 95 Arten sind auf den südwestlichen Teil von Western Australia beschränkt.

Beschreibung und Ökologie

Vegetative Merkmale 
Dryandra sind immergrüne Sträucher und Bäume.

Die wechselständig, meist spiralig an den Zweigen angeordneten, ledrigen Laubblätter sind einfach oder zusammengesetzt. Die Blattränder sind meist gesägt, seltener glatt.

Generative Merkmale 
Die meist kopfigen Blütenstände setzen sich aus 15 bis 250 Einzelblüten zusammen. Die zwittrigen Blüten sind radiärsymmetrisch bis zygomorph und vierzählig. Es ist nur ein Kreis mit vier freien, cremefarbenen bis gelben Blütenhüllblättern vorhanden. Es ist nur ein Kreis mit vier freien Staubblättern vorhanden. Es ist nur ein oberständiges Fruchtblatt in jeder Blüten enthalten.

Die Balgfrüchte sind holzig und enthalten nur zwei Samen. Die geflügelten Samen werden vom Wind fortgetragen.

Systematik

Botanische Geschichte 
Der botanische Gattungsname Dryandra ehrt den schwedischen Botaniker Jonas Dryander. Bei einigen Autoren gehören diese Arten zur Gattung Banksia, wichtigste Veröffentlichung dazu ist A. R. Mast und K. Thiele: The transfer of Dryandra R.Br. to Banksia L.f. (Proteaceae), In: Australian Systematic Botany, Volume 20, 2007,  dem folgt beispielsweise APNI und GRIN.

Zur Gattung Dryandra gehören 95 Arten. Hier noch aus historischen Gründen die Gliederung der Gattung in drei Untergattungen und einige Serien nach Alex S. George 1996, dies ist nach Mast und Thiele 2007 anders:
	
 Untergattung Dryandra:
 Serie Floribundae :
 Dryandra sessilis : Von ihr gibt es vier Varietäten:
 Dryandra sessilis  var. sessilis
 Dryandra sessilis var. flabellifolia 
 Dryandra sessilis var. cordata 
 Dryandra sessilis var. cygnorum 
 Serie Armatae :
 Dryandra cuneata 
 Dryandra fuscobractea 
 Dryandra armata : Von ihr gibt es zwei Varietäten:
 Dryandra armata  var. armata
 Dryandra armata var. ignicida 
 Dryandra prionotes 
 Dryandra arborea 
 Dryandra hirsuta 
 Dryandra pallida 
 Dryandra purdieana 
 Dryandra xylothemelia 
 Dryandra cirsioides 
 Dryandra acanthopoda 
 Dryandra squarrosa : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra squarrosa  subsp. squarrosa
 Dryandra squarrosa subsp. argillacea 
 Dryandra hewardiana 
 Dryandra wonganensis 
 Dryandra trifontinalis 
 Dryandra stricta 
 Dryandra echinata 
 Dryandra polycephala 
 Dryandra subpinnatifida : Von ihr gibt es zwei Varietäten:
 Dryandra subpinnatifida  var. subpinnatifida
 Dryandra subpinnatifida var. imberbis 
 Dryandra longifolia : Von ihr gibt es drei Unterarten:
 Dryandra longifolia  subsp. longifolia
 Dryandra longifolia subsp. calcicola 
 Dryandra longifolia subsp. archeos 
 Dryandra borealis : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra borealis  subsp. borealis
 Dryandra borealis subsp. elatior 
 Serie Marginatae :
 Dryandra pulchella 
 Serie Folliculosae :
 Dryandra fraseri : Von ihr gibt es fünf Varietäten:
 Dryandra fraseri var. fraseri
 Dryandra fraseri var. crebra 
 Dryandra fraseri var. effusa 
 Dryandra fraseri var. ashbyi 
 Dryandra fraseri var. oxycedra 
 Serie Acrodontae :
 Dryandra sclerophylla 
 Dryandra kippistiana : Von ihr gibt es zwei Varietäten:
 Dryandra kippistiana var. kippistiana
 Dryandra kippistiana var. paenepeccata 
 Dryandra carlinoides 
 Dryandra tridentata 
 Serie Capitellatae :
 Dryandra serratuloides : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra serratuloides subsp. serratuloides
 Dryandra serratuloides subsp. perissa 
 Dryandra meganotia 
 Serie Ilicinae :
 Dryandra praemorsa : Von ihr gibt es zwei Varietäten:
 Dryandra praemorsa var. praemorsa
 Dryandra praemorsa var. splendens 
 Dryandra quercifolia 
 Dryandra anatona 
 Serie Dryandra:
 Dryandra formosa 
 Dryandra nobilis : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra nobilis subsp. nobilis
 Dryandra nobilis subsp. fragrans 
 Dryandra stuposa 
 Serie Foliosae :
 Dryandra mucronulata : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra mucronulata subsp. mucronulata
 Dryandra mucronulata subsp. retrorsa 
 Dryandra baxteri 
 Dryandra foliosissima 
 Serie Decurrentes :
 Dryandra comosa 
 Serie Tenuifoliae :
 Dryandra tenuifolia : Von ihr gibt es zwei Varietäten:
 Dryandra tenuifolia var. tenuifolia
 Dryandra tenuifolia var. reptans 
 Dryandra obtusa 
 Serie Runcinatae :
 Dryandra ferruginea : Von ihr gibt es sieben Unterarten:
 Dryandra ferruginea subsp. magna 
 Dryandra ferruginea subsp. tutanningensis 
 Dryandra ferruginea subsp. ferruginea
 Dryandra ferruginea subsp. pumila 
 Dryandra ferruginea subsp. obliquiloba 
 Dryandra ferruginea subsp. chelomacarpa 
 Dryandra ferruginea subsp. flavescens 
 Dryandra corvijuga 
 Dryandra epimicta 
 Dryandra proteoides 
 Serie Triangulares :
 Dryandra drummondii : Von ihr gibt es drei Unterarten:
 Dryandra drummondii subsp. drummondii
 Dryandra drummondii subsp. hiemalis 
 Dryandra drummondii subsp. macrorufa 
 Dryandra octotriginta 
 Dryandra catoglypta 
 Serie Aphragma (R.Br.) :
 Dryandra pteridifolia : Von ihr gibt es drei Unterarten:
 Dryandra pteridifolia subsp. inretita
 Dryandra pteridifolia subsp. pteridifolia
 Dryandra pteridifolia subsp. vernalis 
 Dryandra fililoba 
 Dryandra shanklandiorum 
 Dryandra nervosa 
 Dryandra blechnifolia 
 Dryandra porrecta 
 Dryandra aurantia 
 Dryandra calophylla 
 Dryandra lepidorhiza 
 Serie Ionthocarpae :
 Dryandra ionthocarpa : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra ionthocarpa subsp. ionthocarpa
 Dryandra ionthocarpa subsp. chrysophoenix
 Serie Inusitatae :
 Dryandra idiogenes 
 Serie Subulatae :
 Dryandra subulata 
 Serie Gymnocephalae:
 Dryandra cynaroides 
 Dryandra erythrocephala : Von ihr gibt es zwei Varietäten:
 Dryandra erythrocephala var. erythrocephala
 Dryandra erythrocephala var. inopinata 
 Dryandra horrida 
 Dryandra vestita 
 Dryandra viscida 
 Dryandra mimica 
 Dryandra speciosa : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra speciosa subsp. speciosa
 Dryandra speciosa subsp. macrocarpa 
 Dryandra shuttleworthiana 
 Serie Plumosae :
 Dryandra plumosa : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra plumosa subsp. plumosa
 Dryandra plumosa subsp. denticulata 
 Dryandra pseudoplumosa 
 Dryandra montana 
 Serie Concinnae :
 Dryandra concinna 
 Dryandra serra 
 Dryandra foliolata 
 Serie Obvallatae :
 Dryandra fasciculata 
 Dryandra conferta : Von ihr gibt es zwei Varietäten:
 Dryandra conferta var. conferta
 Dryandra conferta var. parva 
 Dryandra columnaris 
 Dryandra platycarpa 
 Dryandra seneciifolia 
 Dryandra rufistylis 
 Dryandra insulanemorecincta 
 Serie Pectinatae :
 Dryandra nana 
 Serie Acuminatae :
 Dryandra preissii 
 Serie Niveae :
 Dryandra arctotidis 
 Dryandra tortifolia 
 Dryandra stenoprion 
 Dryandra cypholoba 
 Dryandra lindleyana : Von ihr gibt es fünf Unterarten:
 Dryandra lindleyana subsp. lindleyana
 Dryandra lindleyana subsp. pollosta 
 Dryandra lindleyana subsp. media 
 Dryandra lindleyana subsp. agricola 
 Dryandra lindleyana subsp. sylvestris 
 Dryandra brownii 
 Dryandra nivea : Von ihr gibt es zwei Unterarten:
 Dryandra nivea subsp. nivea
 Dryandra nivea subsp. uliginosa 
 Untergattung Hemiclidia : Sie enthält nur zwei Arten:
 Dryandra falcata 
 Dryandra glauca 
 Untergattung Diplophragma : Sie enthält nur eine Art:
 Dryandra bipinnatifida

Quellen 
 George Bentham: Dryandra in Flora Australiensis, Volume V/CIV, 1870. - Online in Wikisource.
 Datenblatt der Gattung Dryandra R.Br. in der Flora of Australia Online. (Abschnitt Beschreibung)
 Dryandra Background bei Australian Native Plants Society (Australia) = ANSPA.
 B. Richardson, September 2016: Datenblatt Banksia enthält seit 2007 alle Arten von Dryandra R.Br. bei Florabase — The Western Australian Flora des Western Australian Herbarium - Department of Biodiversity, Conservation and Attractions.

Literatur 
 Austin R. Mast, Kevin Thiele: The transfer of Dryandra R.Br. to Banksia L.f. (Proteaceae). In: Australian Systematic Botany, Volume 20, Issuze 1, Februar 2007, S. 63–71. doi:10.1071/SB06016
 Kevin Thiele, Peter Henry Weston, Austin R. Mast: Paraphyly, modern systematics and the transfer of Dryandra into Banksia (Proteaceae): a response to George. In: Australian Systematic Botany, Volume 28, Issue 3, 2015, S. 194–202.

Einzelnachweise 

Silberbaumgewächse
Proteaceae